Barbara Baehr, née Hoffmann (1953-), arachnologiste allemande.
 Martin Baehr (1943-), arachnologiste allemand.
 Caroline Baehr (1967-), actrice française.

Divers 
 (26821) Baehr est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes, nommé d'après .
 Baehr v. Miike est une décision de la Cour suprême d'Hawaï, qui fait jurisprudence concernant le mariage homosexuel.

Voir aussi 
 
 
 
 
Patronyme allemand
Patronyme germanique
Patronyme juif